Modiolus anguli oris
 Modiolus (weekdier)